A Final da Taça de Santiago Sul de 2018–19 foi a Final de edição de Taça de Santiago Sul. A Académica da Praia venceu esta edição após derrotar o Celtic da Praia por 1–0 na Final disputada na Estádio da Várzea, na Praia em ilha de Santiago no dia 27 de Março 2018, conquistando o seu o título na prova. 

Os Académica Praia venceu o taça  regional e qualificado ver Taça de Cabo Verde de 2019. Além, Celtic da Praia qualfiicado ver supertaça regional, exclusivamente os campeonato.

Académica Praia qualificado por segunda vez ver Taça de Cabo Verde, o próximo em 12 anos, e mais tarde,os venceador da taça, o Super Taça de Santiago Sul.

Historial na prova
Na época 2018–19 ambos os finalistas, Académica e Celtic da Praia.

Percurso dos finalistas

Académica da Praia
No caminho para a Final o Académica da Praia, venceador regional de Santiago Sul, disputou apenas um jogo, eliminou o AD Bairro (ou ADESBA), Boavista da Praia e AD Relâmpago

Celtic da Praia
Para se qualificar para a Final o AD Ribeira Grande, GDRC Vila Nova, CD Travadores e Sporting da Praia.

Estádio
O estádio escolhido para a Final foi Estádio da Várzea, na Praia. Utilizado pelo clubes melhores de arquipelago e região, Sporting, Boavista, CD Travadores, Vitória FC e Académica da Praia.

Final

Ver também
Taça de Santiago Sul
Taça de Santiago Sul de 2018–19

Associação Académica da Praia
Grupo Desportivo Recreativo e Cultural Celtic da Praia
Final de 2019
Taca Final de Santiago Sul
Taca Final de Santiago Sul